Alampur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Alampur, Madhya Pradesh 
 Alampur, Telangana, 

Robotskapade Indienförgreningar